Skagerak/Skagerrak kan avse:

 Havet Skagerrak, alternativt Skagerak
 R/V Skagerak (2017) – ett planerat forskningsfartyg för Sven Lovén centrum för marin infrastruktur
 R/V Skagerak (1968) – ett forskningsfartyg på Sven Lovéns centrum för marin infrastruktur
 Skagerak I – ett tidigare forskningsfartyg
 Skagerak II – ett tidigare forskningsfartyg
 Skagerrak (kraftkabel) – högspända likströmskablar mellan Norge och Danmark
 Skagerrak (film) – en dansk film från 2003